Wiken ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Wikén (* 1989), schwedische Skilangläuferin
 Olle Wikén (1911–1980), schwedischer Skispringer
 Per Olav Wiken (1937–2011), norwegischer Segler

Siehe auch:
 Wicken
 Viken (Begriffsklärung)